Mandela steht für:

 Mandela (1987), britischer Fernsehfilm von Philip Saville
 Mandela (1996), südafrikanischer Dokumentarfilm
 Mandela – Der lange Weg zur Freiheit, US-amerikanisch-südafrikanische Filmbiographie (2013)

Orte:
 Mandela (Latium), Gemeinde in der Provinz Rom, Region Latium, Italien
 Mandela (Ghana), Stadt der Greater Accra Region in Ghana
 Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality, Metropolgemeinde in Südafrika

Mandela ist der Familienname folgender Personen:
 Makgatho Mandela (1950–2005), südafrikanischer Anwalt
 Mandla Mandela (* 1974), südafrikanischer Politiker
 Nelson Mandela (1918–2013), südafrikanischer Politiker und Friedensnobelpreisträger
 Ocansey Mandela (* 1990), burkinischer Fußballspieler
 Winnie Madikizela-Mandela (1936–2018), südafrikanische Politikerin
 Zenani Mandela-Dlamini (* 1959), südafrikanische Diplomatin und Schwägerin des Königs Mswati III von Swasiland 
 Zindzi Mandela (1960–2020), südafrikanische Lyrikerin und Diplomatin